Крестцовое сплетение () — нервное сплетение, образованное передними ветвями пятого поясничного (LV), верхних четырёх крестцовых (SI—SIV) и части передней ветви 4 поясничного (LIV) спинномозговых нервов.

Топография 
Нервное сплетение по форме напоминает толстую треугольную пластинку, вершина которой направлена к подгрушевидному отверстию (нижняя часть большого седалищного отверстия, отделённая грушевидной мышцей), а основание — к передним отверстиям крестца. Часть сплетения залегает на передней поверхности крестца, часть на передней поверхности грушевидной мышцы.

Сплетение окружено рыхлой соединительной тканью и лежит под пристеночным листком тазовой фасции; со стороны его медиальной поверхности располагается ряд ветвей внутренних подвздошных артерий.

Ветви 
Нервы сплетения, соединяясь друг с другом, образуют толстый ствол седалищного нерва, выходящий через подгрушевидное отверстие из полости таза. Ветви, отходящие от крестцового сплетения, можно разделить на короткие и длинные. Первые разветвляются в области пояса нижней конечности, а вторые иннервируют всю нижнюю конечность, за исключением той её части, которая иннервируется ветвями поясничного сплетения.

Короткие ветви 

 Верхний ягодичный нерв () выходит через надгрушевидное отверстие с верхней ягодичной артерией и одноименной веной, иннервирует среднюю и малую ягодичные мышцы, мышцу, напрягающую широкую фасцию бедра;
 Нижний ягодичный нерв () выходит из подгрушевидного отверстия (вместе с одноименными артерией и веной, седалищным нервом, половым нервом, задним кожным нервом бедра), иннервирует большую ягодичную мышцу;
 Половой нерв ();
 Мышечные ветви () к внутренней запирательной, грушевидной мышцам и четырёхглавой мышце бедра.

Длинные ветви 

 Седалищный нерв ();
 Задний кожный нерв бедра ().

См. также 
 Нервная система
 Периферическая нервная система
Плечевое сплетение
Шейное сплетение

Примечания 

Нервные сплетения
Нервы нижних конечностей